Romantic Warrior besitzt mehrere Bezeichnungen:

 eines der Pseudonyme des Musikproduzenten Peter Kuhlmann
 ein Album der Musikgruppe Return to Forever